Ел Кебраче има више значења:

 Ел Кебраче (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кебраче (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кебраче (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику